Cesta do pekel je název více autorských děl v oblasti umění a zábavy:

 Cesta do pekel (film, 2009), anglicky Give 'em Hell, Malone – americký akční thriller žánru neo-noir režiséra Russella Mulcahyho z roku 2009
 Cesta do pekel (film, 2010), anglicky Hard Ride to Hell – americký horor, videofilm režisérky Penelope Buitenhuisové z roku 2010 
 Cesta do pekel – píseň, kterou zpívají Jakub Smolík a Martin Maxa
 Cesta do pekel, německy Fahrt zur Hölle – název 5. dílu 3. řady německého seriálu Medicopter 117